Die Mestaruussarja 1959 war die 29. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zehn Mannschaften vom 3. Mai bis 25. Oktober ausgespielt. Helsingfors IFK gelang die Meisterschaft in der zweiten Saison nach dem Aufstieg 1957.

Da die Liga in der kommenden Saison auf zwölf Vereine aufgestockt wurde, stieg nur ein Verein ab, dafür drei Vereine auf.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Matti Sundelin von Turun PS wurde mit 21 Treffern Torschützenkönige der Mestaruussarja 1959. Sundelin gewann diese Auszeichnung nach 1957 bereits das zweite Mal.

Fußballpokal 
Den finnischen Fußballpokal gewann am 1. November vor fast 4.200 Zuschauer im Olympiastadion von Helsinki Haka Valkeakoski durch ein 2:1 über Helsingfors IFK.

Internationales Abschneiden 
Helsingfors IFK qualifizierte sich als Meister der Saison 1959 für den Europapokal der Landesmeister 1960/61:

 Meister Helsingfors IFK (Landesmeisterpokal)
 Vorrunde: 1:3 und 1:2 gegen  IFK Malmö

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1959
1959